Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1955 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 21 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Beryl Penrose bat Thelma Coyne Long en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jenny Staley et Mary Carter Reitano.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1955
Australie Simple dames
1955 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)